Соревнования в беге на 10 000 метров среди женщин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 7 июля на стадионе «Центральный».

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013